В соревнованиях по волейболу на Играх XXVIII Олимпиады в Афинах участвовали 12 мужских и 12 женских сборных. Национальные команды Греции на правах хозяев Олимпийских игр были освобождены от процедуры отбора, остальные участники в Олимпийских соревнований, определились по итогам квалификационных турниров. Отбор на Олимпийские игры у женских и мужских команд осуществлялся по одинаковой схеме.

Первым этапом, назвавшим трёх участников Олимпиады, по традиции стал Кубок мира, его состав в свою очередь определялся по результатам континентальных чемпионатов 2003 года.

По окончании Кубка мира региональные конфедерации волейбола — Европейская (CEV), Африканская (CAVB), Южноамериканская (CSV), стран Северной, Центральной Америки и стран Карибского бассейна (NORCECA) — провели квалификационные турниры, победители которых также стали участниками Олимпийских игр.

Третьим, завершающим этапом отбора на Игры стали мировые квалификационные турниры, организованные Международной федерацией волейбола (FIVB). На них были разыграны ещё по 4 путёвки на Игры — по итогам трёх мужских турниров и одного женского, дополнительные места по результатам турниров в Токио были выделены лучшим мужской и женской командам из конфедерации Азии и Океании (AVC), не проводящей собственного отборочного турнира.

В статье показан ход квалификации на Олимпийские игры-2004. Названия команд, отобравшихся в Афины, выделены прописными буквами полужирным шрифтом.

Мужчины

Кубок мира-2003 
16—30.11.2003. Япония.

По итогам Кубка мира-2003 путёвки на Олимпийские игры 2004 года получили  Бразилия,  Италия,  Сербия и Черногория.

Отборочный турнир NORCECA 
4—10.01.2004. Кагуас (Пуэрто-Рико)

 4 января: Куба — Канада 3:1 (26:24, 25:22, 16:25, 30:28); Мексика — Пуэрто-Рико 3:2 (25:22, 17:25, 25:23, 23:25, 15:13).
 5 января: США — Мексика 3:0 (28:26, 25:14, 25:16); Пуэрто-Рико — Канада 3:1 (23:25, 25:21, 25:23, 25:21).
 6 января: Канада — Мексика 3:0 (25:22, 25:19, 25:19); США — Куба 3:1 (25:16, 25:21, 23:25, 25:22).
 7 января: США — Канада 3:0 (27:25, 30:28, 25:21); Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (25:18, 17:25, 25:19, 25:23).
 8 января: Куба — Мексика 3:1 (25:22, 25:17, 23:25, 25:17); США — Пуэрто-Рико 3:0 (25:18, 25:17, 25:17).

 1/2 финала. Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (25:18, 17:25, 25:19, 25:23); США — Канада 3:0 (27:25, 27:25, 25:16).
 За 3-е место. Канада — Пуэрто-Рико 3:2 (23:25, 25:23, 23:25, 25:18, 15:10).
 Финал. США — Куба 3:2 (21:25, 25:18, 24:26, 25:22).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  сборная США.

Квалификационный турнир CEV

Предварительный раунд 
2003 г.
 7 сентября.  Латвия —  Хорватия 2:3 (25:20, 25:18, 23:25, 23:25, 13:15).
 20 сентября.  Хорватия —  Латвия 3:0 (25:15, 25:20, 25:18).

 7 сентября.  Эстония —  Турция 3:0 (25:16, 25:21, 25:18).
 20 сентября.  Турция —  Эстония 0:3 (17:25, 18:25, 23:25).

 7 сентября.  Дания —  Словения 1:3 (19:25, 25:19, 21:25, 22:25).
 21 сентября.  Словения —  Дания 3:0 (25:22, 25:15, 25:20).

 17 сентября.  Венгрия —  Азербайджан 3:1 (25:13, 23:25, 25:19, 25:19).
 18 сентября.  Венгрия —  Азербайджан 3:0 (25:13, 25:18, 25:18).

Победители стыковых матчей (Хорватия, Словения, Эстония, Венгрия) вышли в предквалфикационный  раунд.

Предквалификационный раунд 
19—23.11.2003. Куопио (Финляндия).
 Группа А

 19 ноября: Украина — Словения 3:1 (25:27, 25:21, 25:20, 25:18).
 20 ноября: Украина — Хорватия 3:1 (21:25, 25:17, 25:19, 25:23).
 21 ноября: Словения — Хорватия 3:2 (25:17, 25:21, 23:25, 19:25, 15:10).

Группа В

 19 ноября: Финляндия — Эстония 3:2 (25:19, 18:25, 22:25, 25:22, 15:8).
 20 ноября: Венгрия — Эстония 3:0 (25:13, 25:16, 25:20).
 21 ноября: Венгрия — Финляндия 3:2 (18:25, 24:26, 25:21, 25:20, 15:6).

 1/2 финала. Финляндия — Украина 3:1 (25:19, 26:28, 25:23, 25:23); Словения — Венгрия 3:0 (25:17, 25:18, 25:15).
 Финал. Финляндия — Словения 3:1 (23:25, 25:17, 25:21, 25:21).

Финляндия вышла в финальный раунд европейской олимпийской квалификации.

Финальный раунд 
5—10.01.2004. Лейпциг (Германия).
 Группа А

 5 января: Германия — Болгария 3:0 (25:18, 25:19, 25:18).
 6 января: Россия — Болгария 3:0 (25:20, 25:20, 25:19); Польша — Германия 3:2 (22:25, 25:16, 25:27, 26:24, 15:13).
 7 января: Россия — Польша 3:0 (25:19, 25:16, 25:18).
 8 января: Болгария — Польша 3:0 (25:19, 25:19, 25:18); Россия — Германия 3:0 (25:23, 25:17, 30:28).

 Группа В

 5 января: Франция — Испания 3:1 (25:21, 35:37, 25:16, 25:19); Нидерланды — Финляндия 3:0 (25:22, 25:23, 25:19).
 6 января: Польша — Италия 3:0 (25:20, 26:24, 25:21).
 7 января: Франция — Финляндия 3:0 (25:20, 26:24, 25:21); Нидерланды — Испания 3:0 (25:20, 25:14, 25:12).
 8 января: Нидерланды — Франция 3:0 (25:21, 25:18, 25:23).

 1/2 финала. Россия — Франция 3:0 (25:23, 25:16, 25:23); Нидерланды — Германия 3:0 (25:21, 25:23, 25:17).
 Финал. РОССИЯ — Нидерланды 3:0 (25:19, 25:17, 25:16).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Россия.

Квалификационный турнир CAVB 
5—10.01.2004. Тунис (Тунис)

 Нигерия — отказ.

 5 января: Алжир — ЮАР 3:1 (22:25, 25:22, 25:18, 25:22).
 6 января: Тунис — Алжир 3:0 (25:21, 25:18, 25:16).
 7 января: Египет — ЮАР 3:0 (25:20, 25:22, 25:22).
 9 января: Египет — Алжир 3:0 (25:22, 29:27, 25:15); Тунис — ЮАР 3:0 (25:19, 25:18, 25:10).
 10 января: Тунис — Египет (25:19, 25:16, 25:22).

По итогам африканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получил  Тунис.

Квалификационный турнир CSV 
9—11.01.2004. Каракас (Венесуэла)

 9 января: Аргентина — Чили 3:0 (25:16, 25:13, 25:14); Венесуэла — Перу 3:0 (25:17, 25:10, 25:15).
 10 января: Аргентина — Перу 3:0 (25:13, 25:15, 25:18); Венесуэла — Чили 3:0 (25:13, 25:16, 25:19).
 11 января: Перу — Чили 3:1 (15:25, 29:27, 25:22, 25:18); Аргентина — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:19, 25:23).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Аргентина.

Межконтинентальный квалификационный турнир

Группа А 
21—23.05.2004. Порту (Португалия)

 21 мая: Польша — Венесуэла 3:0 (25:21, 26:24, 25:22); Португалия — Казахстан 3:0 (25:16, 25:18, 25:19).
 22 мая: Венесуэла — Казахстан 3:0 (25:23, 25:21, 25:21); Польша — Португалия 3:2 (25:18, 18:25, 27:29, 25:19, 15:12).
 23 мая: Польша — Казахстан 3:0 (25:15, 25:13, 25:22); Венесуэла — Португалия 3:0 (26:24, 27:25, 25:21).

Группа В 
28—30.05.2004. Мадрид (Испания)

 28 мая: Нидерланды — Камерун 3:0 (25:21, 27:25, 25:18); Куба — Испания 3:1 (25:17, 14:25, 25:23, 25:16).
 29 мая: Испания — Камерун 3:0 (25:14, 25:17, 25:20); Нидерланды — Куба 3:1 (25:19, 30:28, 25:27, 25:20).
 30 мая: Куба — Камерун 3:0 (25:20, 25:23, 25:13); Нидерланды — Испания 3:0 (25:20, 25:20, 26:24).

Группа С (турнир FIVB и AVC) 
22—30.05.2004. Токио (Япония)

Примечание. При равенстве очков и соотношения партий сборная Австралии заняла место выше сборной Китая благодаря лучшему соотношению мячей — 1,108 против 1,080.

 22 мая: Канада — Иран 3:0 (25:20, 25:20, 28:26); Китай — Южная Корея 3:0 (25:19, 25:23, 25:22); Франция — Австралия 3:0 (25:18, 30:28, 28:26); Япония — Алжир 3:0 (25:14, 25:15, 25:18).
 23 мая: Иран — Южная Корея 3:0 (25:18, 25:21, 25:16); Франция — Канада 3:0 (25:22, 25:23, 25:21); Австралия — Алжир 3:0 (25:17, 25:22, 25:16); Китай — Япония 3:2 (27:25, 20:25, 22:25, 25:22, 18:16).
 25 мая: Китай — Иран 3:1 (25:16, 25:23, 31:33, 25:22); Франция — Южная Корея 3:0 (25:16, 25:13, 25:16); Канада — Алжир 3:0 (25:13, 25:16, 25:21); Австралия — Япония 3:2 (21:25, 25:17, 25:14, 19:25, 15:13).
 26 мая: Франция — Китай 3:0 (25:21, 38:36, 25:21); Австралия — Канада 3:0 (25:19, 25:19, 26:24); Южная Корея — Алжир 3:0 (25:21, 25:15, 25:19); Иран — Япония 3:2 (25:22, 27:29, 18:25, 25:21, 15:12).
 28 мая: Австралия — Южная Корея 3:1 (25:21, 25:15, 21:25, 25:19); Франция — Иран 3:0 (33:31, 25:19, 25:21); Китай — Алжир 3:0 (25:15, 25:16, 25:15); Канада — Япония 3:0 (25:15, 25:17, 27:25).
 29 мая: Иран — Алжир 3:0 (25:17, 25:18, 25:13); Канада — Южная Корея 3:1 (25:21, 21:25, 25:22, 25:18); Австралия — Китай 3:0 (25:21, 25:20, 25:19); Франция — Япония 3:2 (25:23, 21:25, 25:18, 21:25, 15:12).
 30 мая: Иран — Австралия 3:0 (25:19, 26:24, 25:23); Китай — Канада 3:0 (25:22, 25:19, 25:17); Франция — Алжир 3:0 (25:16, 25:11, 25:13); Япония — Южная Корея 3:0 (25:20, 25:21, 25:23).

По итогам межконтинентального квалификационного турнира четыре вакантные путёвки на Олимпийские игры 2004 года получили победители групп —  Польша,  Нидерланды,  Франция, а также  Австралия, ставшая лучшей азиатской командой в отборочной группе FIVB—AVC.

Женщины

Кубок мира-2003 
1—15.11.2003. Япония.

По итогам Кубка мира-2003 путёвки на Олимпийские игры 2004 года получили  Китай,  Бразилия и  США

Квалификационный турнир NORCECA 
15—21.12.2003. Санто-Доминго (Доминиканская Республика)

 15 декабря: Куба — Канада 3:1 (25:18, 25:14, 24:26, 25:19); Доминиканская Республика — Мексика 3:0 (25:17, 25:16, 25:8).
 16 декабря: Куба — Пуэрто-Рико 3:0 (25:18, 25:18, 25:20); Доминиканская Республика — Канада 3:1 (25:27, 25:17, 25:21, 25:20).
 17 декабря: Канада — Мексика 3:0 (27:25, 25:8, 25:20); Доминиканская Республика — Пуэрто-Рико 3:0 (25:22, 25:21, 25:20).
 18 декабря: Пуэрто-Рико — Мексика 3:0 (25:19, 25:20, 25:21); Куба — Доминиканская Республика 3:0 (25:17, 25:16, 25:14).
 19 декабря: Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (25:17, 25:22, 28:26); Куба — Мексика 3:0 (25:11, 25:13, 25:23).

 1/2 финала. Доминиканская Республика — Канада 3:0 (25:23, 25:21, 25:20); Куба — Пуэрто-Рико 3:1 (20:25, 25:17, 25:20, 25:11).
 За 3-е место. Канада — Пуэрто-Рико 3:0 (25:15, 25:20, 25:15).
 Финал. КУБА — Доминиканская Республика 3:0 (25:18, 25:18, 25:11).

По итогам североамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Куба.

Квалификационный турнир CEV 
5—10.01.2004. Баку (Азербайджан).
 Группа А

 5 января: Россия — Азербайджан 3:1 (25:20, 26:24, 26:28, 25:21).
 6 января: Польша — Россия 3:1 (25:22, 25:17, 22:25, 25:20); Германия — Азербайджан 3:0 (25:20, 25:14, 25:15).
 7 января: Польша — Германия 3:2 (25:21, 29:27, 22:25, 17:25, 16:14).
 8 января: Германия — Россия 3:2 (25:21, 16:25, 23:25, 25:18, 15:13); Азербайджан — Польша 3:0 (25:18, 25:21, 25:23).

 Группа В

 5 января: Болгария — Нидерланды 3:0 (25:17, 25:18, 25:23); Турция — Италия 3:1 (23:25, 25:21, 25:23, 25:19).
 6 января: Италия — Болгария 3:1 (21:25, 25:21, 26:24, 25:21).
 7 января: Италия — Нидерланды 3:0 (25:14, 25:18, 25:15); Турция — Болгария 3:1 (25:19, 18:25, 25:16, 25:19).
 8 января: Турция — Нидерланды 3:1 (25:22, 21:25, 25:21, 25:19).

 1/2 финала. Германия — Италия 3:2 (15:25, 19:25, 25:21, 25:23, 17:15); Турция — Польша 3:1 (23:25, 25:16, 25:18, 25:18).
 Финал. ГЕРМАНИЯ — Турция 3:0 (25:22, 25:16, 25:7).

По итогам европейского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Германия.

Квалификационный турнир CAVB 
8—10.01.2004. Найроби (Кения)

 8 января: Кения — Сейшельские острова 3:0 (25:19, 25:14, 25:12); Египет — Нигерия 3:2 (21:25, 25:19, 23:25, 25:16, 15:8).
 9 января: Нигерия — Сейшельские острова 3:0 (25:15, 25:20, 25:22); Кения — Египет 3:1 (25:21, 23:25, 25:17, 25:20).
 10 января: Египет — Сейшельские острова 3:0 (25:6, 25:20, 25:14); Кения — Нигерия 3:1 (25:19, 25:21, 21:25, 25:10).

По итогам африканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Кения.

Квалификационный турнир CSV 
9—11.01.2004. Каракас (Венесуэла) 

Примечание. Кроме трёх южноамериканских сборных в турнире приняла участие сборная Доминиканской Республики, занявшая 2-е место в квалификации NORCECA.

 9 января: Доминиканская Республика — Аргентина 3:0 (25:19, 25:22, 25:17); Венесуэла — Перу 3:2 (25:20, 24:26, 25:17, 19:25, 18:16).
 10 января: Перу — Аргентина 3:1 (30:28, 19:25, 25:15, 25:18); Доминиканская Республика — Венесуэла 3:0 (25:18, 25:22, 29:27).
 11 января: Доминиканская Республика — Перу 3:0 (25:20, 25:18, 25:21); Аргентина — Венесуэла 3:1 (21:25, 25:22, 25:18, 25:19).

По итогам южноамериканского квалификационного турнира путёвку на Олимпийские игры 2004 года получила  Доминиканская Республика.

Межконтинентальный квалификационный турнир FIVB и AVC 
8—16.05.2004. Токио (Япония)

 8 мая: Пуэрто-Рико — Тайвань 3:1 (25:23, 25:21, 21:25, 25:21); Южная Корея — Таиланд 3:1 (24:26, 25:14, 25:16, 25:8); Россия — Нигерия 3:0 (25:10, 25:10, 25:7); Япония — Италия 3:2 (25:18, 23:25, 25:18, 20:25, 15:13).
 9 мая: Южная Корея — Тайвань 3:0 (25:20, 26:24, 25:11); Россия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:17, 25:13, 25:23); Италия — Нигерия 3:0 (25:18, 25:13, 25:7); Япония — Таиланд 3:0 (25:10, 25:14, 25:20).
 11 мая: Таиланд — Тайвань 3:0 (25:21, 25:23, 25:20); Южная Корея — Россия 3:2 (15:25, 25:20, 23:25, 25:22, 15:13); Италия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:17, 25:13, 25:16); Япония — Нигерия 3:0 (25:10, 25:9, 25:19).
 12 мая: Южная Корея — Италия 3:2 (17:25, 10:25, 25:17, 25:18, 18:16); Таиланд — Нигерия 3:0 (25:16, 25:10, 25:13); Россия — Тайвань 3:0 (25:10, 25:14, 25:17); Япония — Пуэрто-Рико 3:0 (25:23, 25:11, 25:23).
 14 мая: Пуэрто-Рико — Нигерия 3:0 (25:17, 25:18, 25:16); Россия — Таиланд 3:0 (25:15, 25:18, 25:12); Италия — Тайвань 3:0 (25:15, 25:19, 25:16); Япония — Южная Корея 3:0 (25:19, 25:19, 25:15).
 15 мая: Таиланд — Пуэрто-Рико 3:0 (25:21, 25:17, 25:23); Италия — Россия 3:2 (18:25, 22:25, 25:15, 25:17, 16:14); Южная Корея — Нигерия 3:0 (25:17, 25:14, 25:13); Япония — Тайвань 3:1 (25:27, 25:11, 25:19, 25:22).
 16 мая: Южная Корея — Пуэрто-Рико 3:0 (25:19, 25:15, 25:15); Тайвань — Нигерия 3:0 (25:18, 25:23, 25:21); Италия — Таиланд 3:0 (25:16, 25:14, 25:14); Россия — Япония 3:0 (25:20, 25:18, 25:19).

По итогам межконтинентального квалификационного турнира четыре вакантные путёвки на Олимпийские игры 2004 года получили  Япония (как лучшая команда Азии на турнире) и три оставшиеся лучшие команды —  Южная Корея,  Россия,  Италия.

Ссылки 
 Подробности квалификации мужских команд 
 Подробности квалификации женских команд 

Волейбол на Олимпийских играх
Волейбол на летних Олимпийских играх 2004
2003 год в волейболе
2004 год в волейболе